Список ссавців Гібралтару містить перелік видів, зареєстрованих на території Гібралтару (Південно-Західна Європа) згідно з відомостями МСОП. У список не входять свійські та забрідлі ссавці. Список налічує 4 види ряду Хижі (Carnivora), 20 — ряду Cetartiodactyla, 14 — Рукокрилі (Chiroptera), 1 — Зайцеподібні (Lagomorpha), 1 — Примати (Primates) і 2 види з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Із 42 зазначених в таблиці видів, 4 перебувають під загрозою зникнення, 1 є уразливим, 5 перебувають у близькому до загрозливого стані.

Для позначення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП використано такі скорочення:

Список

Див. також 
 Флора Гібралтару

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Гібралтар
Гібралтар